Грінфельд — єврейське прізвище німецько-єврейського (їдиш) походження — від  (зелене) та  (поле), або

Носії 
 Іона Грінфельд (1884—1953) — член Української Центральної Ради.
 Лія Грінфельд (нар. 1954) — американська соціолог і культуролог
 Надія Євгенівна Грінфельд (1887—1918) — бессарабський політик, член Парламенту Молдовської демократичної республіки
 Рафаель Грінфельд (1902—1969) — аргентинський фізик.
 Шерман Грінфельд (нар. 1962) — канадський гравець в ракетбол, 2-разовий чемпіон світу, 10-разовий чемпіон Канади.

 Гринфельд Надія Євгенівна (1887—1918) — бессарабський політик, одна з двох жінок-депутатів «Сфатул Церій» (1917—1918).

Єврейські прізвища